О́льгино — деревня в составе городского округа г. Нижнего Новгорода. 

Административно относится к Приокскому району города Нижнего Новгорода.

История 
Основана в 40-х годах XIX века помещиком Владимиром Григорьевичем Козловым, который, купив в Нижегородском уезде землю по Московскому почтовому тракту, выселил сюда из своего имения в Суздальском уезде Владимирской губернии несколько сот крепостных крестьян. Новооснованную деревню он передал своей дочери Ольге Владимировне (по мужу Бибиковой), по имени которой населённый пункт и получил своё название.

К 1850 году в Ольгино, называемом в то время "Ольгин Выселок", насчитывалось всего четыре крестьянских двора .

В пореформенное время деревня вошла в состав Бешенцевской волости.

К 1911 году в Ольгино насчитывалось уже 18 дворов .

На 1927 год наряду с другими пригородными деревнями вошла в состав Печерской волости . 

С июня 1929 года в составе Щербинского сельсовета Печерского района   .

С 14 января 1947 года в составе Бешенцевского сельсовета, образованного из селений бывшего Щербинского сельсовета после передачи деревни Щербинки  в черту Горького . 

С июня 1954 года в составе Ближнеборисовского сельсовета . 

14 декабря 1970 года деревня Ольгино передана в состав Приокского района города Горький .

Население

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Нижегородского края-Горьковской области 1929-1979: Справочник / сост. Н. И. Куприянова. - Горький: ВВКИ, 1984. - 264 с.

Ссылки 
 ЭтоМесто.ru - старые карты России и мира онлайн. 

Населённые пункты городского округа город Нижний Новгород
Приокский район Нижнего Новгорода